TCC peut faire référence à :

En médecine 
 thérapie cognitivo-comportementale,
 traumatisme craniocérébral,

Autre 
 
 ancien nom d'Ilévia, les transports en commun de l'agglomération de Lille,
 Théorème des Croissances Comparées,
 Théorie conforme des champs,
 Trichlocarban

tcc peut faire référence à :
 Tiny C Compiler,